Зондаж

 Зондаж (економіка, ,  — щуп) — попереднє з'ясування позицій контрагента, учасника переговорів або операції.
 
 Зондаж (архітектура, в перекладі з французької — щуп) — «натурне дослідження старовинного художнього твору, зокрема, будівлі, яке здійснюється шляхом звільнення частини поверхні від пізніших нашарувань».

Світлини

Примітки

Посилання 
 Зондаж / Словопедія